Dornbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dornbach (Auerbach in der Oberpfalz), Einöde der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Dornbach (Grafenwöhr), Ortswüstung der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Dornbach (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dornbach (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dornbach (Gemeinde Malta), Ortschaft und Katastralgemeinde von Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Dornbach (Gemeinde Wienerwald), Ortschaft von Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Dornbach (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dornbach (Gemeinde Straden), Ortsteil der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dornbach (Wien), ein Teil des 17. Wiener Gemeindebezirks Hernals
 Dornbach (Gundelsheim), ein Gehöft nördlich von Gundelsheim in Baden-Württemberg
 Dornbach, früherer Name von Tarnawiec, Powiat Leżajski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen 

Gewässer:
 Dornbach (Als), linker Quellfluss der Als am Osthang des Dahabergs, Weidlingbach, Klosterneuburg, Niederösterreich
 Dornbach (Anderbach), linker Zufluss des Anderbachs (zur Als (Fluss)), Wien
 Dornbach (Eschbach), rechter Oberlauf des Eschbachs bis Gonzenheim, Stadt Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Dornbach (Gelpe), rechter Quellbach der Gelpe (zum Morsbach) in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Dornbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Bad Sobernheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Dornbach (Speckbach), linker Zufluss des Speckbachs (zum Flembach, zur Pegnitz) in Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Dornbach (Sternerbach), rechter Zufluss des Sternerbachs (zum Alten Bach, zum Mittelrhein in Linz) im Heidscheidsweiher vor dem Wiesenthalerhof, Ortsgemeinde Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Dornbach (Wied), rechter Zufluss der Wied bei Wied, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Dornbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) bei Nieder-Wiesen, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Dornbach (Welle), linker Oberlauf der Welle (zur Wispe) bis vor Kaierde, Gemeinde Delligsen, Landkreis Holzminden, Niedersachsen 
 Dornbach (Wisper), linker Zufluss der Wisper bei Dickschied, Gemeinde Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Schloss:
 Schloss Dornbach, ein Wasserschloss in Dornbach, Gemeinde Malta in Kärnten

Dornbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alajos Dornbach (1936–2021), ungarischer Jurist und Politiker (SZDSZ), Mitglied des Ungarischen Parlaments 
 Hans Dornbach (1885–1952), deutscher Maler
 Jonas Dornbach (* 1978), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Dornbach (Unternehmen), GmbH im Bereich Unternehmensberatung.
 Dörnbach
 Dohrenbach